Ку́бок ми́ра по бобслею — серия международных соревнований в мужском и женском бобслее. Соревнования включают в себя выступления в мужских четверках, мужских двойках и женских двойках. По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов. В мужском бобслее ведется и зачет очков в комбинации — сумме очков в четверках и двойках. Очки, набранные спортсменами на чемпионатах мира и олимпийских играх, также учитываются в Кубке мира.

Соревнования проводятся на тех же санно-бобслейных трассах и в те же сроки, что и этапы Кубка мира по скелетону. Зачастую эти соревнования объединяются под общим названием «Кубок мира по бобслею и скелетону».

В конце сезона победителю в общем зачёте Кубка мира вручается денежный приз и хрустальный кубок (хрустальный глобус).

Как правило, соревнования Кубка мира начинаются в конце ноября, а заканчиваются в конце февраля. Кубок мира делится на определённые этапы, которые проходят на разных трассах и включают в себя по пять гонок. Средняя продолжительность одного этапа — неделя.

Обладатели Кубка мира 
Указаны только пилоты

Мужчины

Двойки 
Неофициальный зачёт до 1990 года, признано ФИБТ с 1991 года

Четвёрки 
Неофициальный зачёт до 1990 года, признано ФИБТ с 1991 года

Комбинированный зачёт (двойки и четвёрки)

Женщины

Двойки

Места проведения кубка мира

См. также 
 Бобслей на Олимпийских играх
 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
 Кубок мира по скелетону
 Кубок мира по санному спорту

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация бобслея и скелетона
 Бобслей на сайте Россия-спорт